Dziennik Anny Frank
 Pamiętnik Anny Frank (dramat)
 Pamiętnik Anny Frank (film 1959) – film w reżyserii George'a Stevensa
 Pamiętnik Anny Frank (film 1980) – film w reżyserii Borisa Sagala

Zobacz też